Tilica kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tilica, Tezonapa, ort, 
 Tilica, Tehuipango, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar